Flagstaff Lake ist der Name folgender Gewässer in den Vereinigten Staaten:

 Flagstaff Lake (Oregon), See im Bundesstaat Oregon  
 Flagstaff Lake (Maine), Stausee im Bundesstaat Maine